

Топоніми 
 Тайдзі — містечко в Японії, у префектурі Вакаяма.

Персоналії 

 Танаяма Тайдзі (1915—1989) — японський характерний актор театру, кіно та телебачення, есеїст.
 Савада Тайдзі (1966—2011) — японський співак, композитор і музикант.
 Нісітані Тайдзі (*1981) — японський шосейний і трековий велогонщик.
 Ісіморі Тайдзі (*1983) — японський реслер.

Інше 
 Тайдзі — девіз правління Імператора Сутоку (1126–1131).